Gefährliche Mission ist der Titel folgender Filme:

 Gefährliche Mission (1945), US-amerikanischer Kriminalfilm von Roy William Neill
 Gefährliche Mission (1950), US-amerikanischer Western von Reginald Le Borg
 Gefährliche Mission (1959), sowjetischer Jugendfilm von Alexander Alow und Wladimir Naumow